Larix ist:

 der wissenschaftliche Name der Lärchen, einer Baumgattung
 Larix (Noricum), ein antiker Ort an der Südgrenze der Provinz Noricum